Faryd Camilo Mondragón Alí () este un fost fotbalist columbian care joacă la clubul Deportivo Cali pe postul de portar. La 43 de ani, este cel mai în vârstă jucător selecționat pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014, și cel mai în vârstă jucător care a jucat la Campionatul Mondial.

Palmares
Independiente
 Recopa Sudamericana: 1995
 Supercopa Libertadores: 1995

Galatasaray
 Süper Lig: 2001–02, 2005–06
 Cupa Turciei: 2004–05

Deportivo Cali
 Superliga Colombiana: 2014

Statistici carieră 
La 22 februarie 2011.

Referințe

Legături externe
 
 Argentine Primera statistics 

Nașteri în 1971
Columbieni în viață
Fotbaliști columbieni
Fotbaliști internaționali columbieni
Fotbaliști ai cluburilor din Argentina
Fotbaliști ai cluburilor din Columbia
Fotbaliști ai cluburilor din Franța
Fotbaliști ai cluburilor din Germania
Fotbaliști ai cluburilor din Paraguay
Fotbaliști ai cluburilor din Spania
Fotbaliști ai cluburilor din Statele Unite
Fotbaliști ai cluburilor din Turcia
Portari de fotbal
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998